L-band kan syfta på:

 L-band (IEEE) – frekvensband från 1 till 2 GHz
 L-band (NATO) – frekvensband från 40 till 60 GHz
 L-band (infrarött) – ett atmosfäriskt transmissionsfönster centrerat till 3,5 μm